

Plaatsen 
De volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Watson (Arkansas)
Watson (Illinois)
Watson (Minnesota)
Watson (Missouri)

Personen
De volgende personen:
Ben Watson (voetballer), Engels voetballer
Dave Watson, Engels voetballer
Emily Watson, Brits actrice
Emma Watson, Brits actrice
James Watson, Amerikaans bioloog en biochemicus
John Watson, Amerikaans psycholoog
John H. Watson, de fictieve rechterhand van Sherlock Holmes
Thomas Watson, (ca. 1557 – 1592), Brits dichter
Thomas J. Watson, Amerikaans directeur van IBM
William Watson (1715-1787), Brits botanicus

Overige
Watson (supercomputer), een supercomputer van IBM
Watson (motorfiets), een Australisch historisch motorfietsmerk
A.S. Watson Group, een Chinese drogisterijketen
Reddingboot 3 (Watson 3), een historische reddingboot uit Oostende